Tunico Ferreira, nome artístico de Antonio João e Pedro Canine Ferreira (Rio de Janeiro, 13 de junho de 1973) é um cantor, compositor e percussionista brasileiro.

Discografia 
 (2006) Na Cadência do Partido Alto
 (2004) Tunico Ferreira
 (1999) Musical

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro